Alexander Bain ist der Name folgender Personen:

* Alexander Bain (Uhrmacher) (1811–1877), schottischer Uhrmacher und Erfinder
 Alexander Bain (Philosoph) (1818–1903), britischer Psychologe